1998 Голяма награда на Аржентина е 20-о за Голямата награда на Аржентина и трети кръг от сезон 1998 във Формула 1, провежда се на 12 април 1998 година на пистата Оскар Галвес в Буенос Айрес, Аржентина.

Също така ще се запомни и с последното състезание за ГП на Аржентина преди да бъде заменен от ГП на Малайзия следващия сезон като пред-последно състезание.

Репортаж 
На старта Михаел Шумахер стартира агресивно срещу Макларън-ите на Хакинен и Култард. Малко по-късно грешка на финландеца изпрати Шумахер на втора позиция във 2-рата обиколка. В същата обиколка Еди Ървайн изпревари Хайнц-Харалд Френтцен. В 5-а обиколка Шумахер наваксва на лидера Дейвид Култард и на следващата обиколка между двата болида имаше контакт но това костваше на шотландеца лидерството. Култард се завърна на трасето но е вече на 6-а позиция. След това състезанието стана битка за лидерството между Шумахер и Мика Хакинен в бокса като са със стратегия за едно спиране. По-късно стратегията на германеца с един стоп се провали и трябваше да спре още един път. Добрата новина на „Скудерията“ е че Хакинен загуби много време в опита си да изпревари Хайнц-Харалд Френтцен. Зад Хакинен и двете Ферарита, Жак Вилньов е под нападение от Жан Алези и Култард. Естебан Туеро местния герой в Аржентина посети механиците в бокса, но после стана ясно, че една гума липсва. Малко по-късно аржентинеца се завъртя на първия завой. Един от механиците я намери в гаража. Култард трябваше на намали поради проблем със скоростната кутия и загуби самообладание когато е заплетен от атаките на Жак Вилньов, бутайки канадеца извън състезанието докато шотландеца взе шестата позиция зад Еди Ървайн, Александър Вурц и Жан Алези. Шумахер озаглави първата си победа за този сезон, след доминацията на Макларън предишните две състезания.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Бележки 
 Това е последната ГП на Аржентина.
 Двата Заубера се удариха по пътя да заемат местата на стартовата решетка.

Източници 
 

Голяма награда на Аржентина